

Astronomia 
 2711 Aleksandrov – asteroide del sistema solare

Geografia 
 Aleksandrov – città della Russia

Matematica 
 Compattificazione di Alexandrov – definizione di uno spazio topologico

Persone 
 Aleksandăr Dragomirov Aleksandrov – calciatore bulgaro
 Aleksandăr Panajotov Aleksandrov – cosmonauta bulgaro
 Aleksandr Aleksandrovič Aleksandrov – scrittore
 Pavel Aleksandrovič Aleksandrov (1866-1940) – avvocato, procuratore, ricercatore (impero russo)
 Aleksandr Danilovič Aleksandrov – matematico, fisico, filosofo e anglista
 Aleksandr Leonardovič Aleksandrov – regista e sceneggiatore russo 
 Aleksandr Pavlovič Aleksandrov – cosmonauta sovietico
 Aleksandr Petrovič Aleksandrov (1906-1981) – ingegnere sovietico
 Aleksandr Vasil'evič Aleksandrov – compositore e autore dell'Inno dell'Unione Sovietica
 Aleksandr Olegovič Aleksandrov – giocatore di football americano
 Anatolij Nikolaevič Aleksandrov – compositore e pianista russo
 Daniel Aleksandrov – lottatore bulgaro
 Grigorij Vasil'evič Aleksandrov (1903-1983) – registra e sceneggiatore russo
 Josip Murn Aleksandrov – scrittore sloveno
 Nemanja Aleksandrov – cestista serbo
 Pavel Sergeevič Aleksandrov – matematico russo

Pagine correlate 
 Aleksandrova
 Aleksandrów
 Aleksandrovo